Филиппинский острокрылый дятел () — вид птиц из семейства дятловых. Эндемик Филиппин.

Естественной средой обитания являются субтропические и тропические леса на высоте до 2500 м.

МСОП присвоил таксону охранный статус «Виды, вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Таксономия 
Ранее в этот таксон включали Yungipicus ramsayi, в настоящее время рассматриваемый как отдельный вид. Yungipicus maculatus формирует с ним и Yungipicus temminckii комплекс видов.

 Синонимы
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Yungipicus
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Филиппин
Животные, описанные в 1786 году